Xuân Canh (Hanoi)
 Xuân Canh (Phú Yên)